Miejscowości w USA:
 Argentine – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
Gminy w USA:
 Argentine (ang. Argentine Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Argentine (ang. Argentine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River